Til Švajger (), je nemački glumac, producent i reditelj. Smatra se jednim od najuspešnih nemačkih glumaca.

Biografija 

Švajger je rođen u Frajburgu. Roditelji su mu bili učitelji, osnovnu školu je pohađao u Hojhelhajmu. Školu glume je završio u Kelnu 1989. Glumi profesionalno od 1991, i do sada je glumio u nekoliko nemačkih,  britanskih, američkih i francuskih filmovima.

Uloge 

|-
| 1991. || || -{Manta, Manta}- || || 
|-
| 1992. || || -{Ebbies Bluff}- || || 
|-
| 1994. || || -{Der bewegte Mann}- || || 
|-
| 1995. || || -{Männerpension}- || || 
|-
| 1997. || || -{Knockin' On Heaven's Door}- || || 
|-
| 1997. || || -{Bandyta}- || || 
|-
| 1998. || || -{Judas Kiss}- || || 
|-
| 1998. || || -{Der Eisbär}- || || 
|-
| 1998. || || -{SLC Punk!}- || || 
|-
| 1998. || || -{The Replacement Killers}- || || 
|-
| 1999. || || -{Der große Bagarozy}- || || 
|-
| 2000. || || -{Magicians}- || || 
|-
| 2001. || Divlja vožnja || -{Driven}- || || 
|-
| 2001. || || -{Investigating Sex}- || ||
|-
| 2001. || || -{Was tun, wenn's brennt?}- || || 
|-
| 2002. || Džoi i Maks || -{Joe and Max}- || Maks Šmeling ||
|-
| 2003. || Lara Kroft pljačkaš grobova: Kolevka života || -{Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life}- || Šon || 
|-
| 2004. || || -{Hessischer Kulturpreis}- || || 
|-
| 2004. || Kralj Artur || -{King Arthur}- || Kinrik || 
|-
| 2004. || || -{[[In Enemy Hands {film}]]}- || Kapetan Džonas Hert || 
|-
| 2004. || Braća Daltoni || -{Les Dalton}- || {Talični Tom} || 
|-
| 2004. || || -{(T)Raumschiff Surprise - Periode 1}- || || 
|-
| 2005. || || -{Deuce Bigalow: European Gigolo}- || || 
|-
| 2005. || || -{Barfuss}- || ||
|-
| 2006. || Jedan put || -{One Way}- || Edi Šnajder
|-
| 2006. || || -{Wo ist Fred?}- || || 
|-
| 2007. || || -{Already Dead}- || čovek || 
|-
| 2007. || || -{Body Armour}- || Džon Ridli || 
|-
| 2007. || || -{Keinohrhasen}- || || 
|-
| 2008. || || -{Far Cry}- || Džek Karver || 
|-
| 2009. || Prokletnici || -{Inglourious Basterds}- || vodnik Hugo Štiglic || 
|-
| 2017. || Atomska plavuša || -{Atomic Blonde}- || časovničar || 
|}

Spoljašnje veze 

 

Рођени 1963.
Немачки глумци
Немачки редитељи
Немачки продуценти